Dreger ist ein Familienname, der vor allem im deutschsprachigen Raum vorkommt.

Herkunft und Bedeutung 
Dreier oder Dreier; auch Dreger ist die niederdeutsche Bezeichnung für den Drechsler (obd. Dreher)

Namensträger 
 Alfred Dreger (1888–1979), deutscher Gewerkschaftssekretär und Senator der Hansestadt Lübeck
 Anton Dreger (* 1996), deutscher Schauspieler
 Brigitte Dreger (* 1943), deutsche Juristin und Richterin
 Egon Dreger (1899–1970), deutscher Politiker (KPD/SED), Spanienkämpfer und Diplomat
 Friedrich von Dreger (1699–1750), deutscher Beamter
 Gottfried Dreger (vor 1412–nach 1423), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof im Bistum Cammin von 1413 bis 1423
 Hans Dreger (1904–1981), deutscher Germanist und Hochschullehrer
 Julius Dreger (1861–1945), österreichischer Geologe und Paläontologe
 Moritz Dreger (1868–1939), österreichischer Kunsthistoriker
 Richard Dreger (1853–1913), österreichischer Konteradmiral
 Tom von Dreger (1868–1948), österreichischer Maler

Siehe auch 
 Dräger
 Dregger
 Treger
 Träger
 Traeger

Einzelnachweise 

Familienname
Berufsname
Deutscher Personenname